Принцип наименьшего действия (физика)
 Принцип действия (техника)